Ли Ен Хо (1 декабря 1922 года, деревня Николаевка, Ольгинский уезд, Приморская область — 31 июля 2011 года) — бригадир колхоза имени Свердлова Верхне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1953).

Биография 
Родился в 1920 году в крестьянской семье в деревне Николаевка Ольгинского уезда. В ‘этом же году вместе с родителями депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область Узбекской ССР. Окончил 7 классов. В 1945 году вступил в ВЛКСМ. С 1949 года — рядовой колхозник, звеньевой полеводческого звена, бригадир в колхозе имени Свердлова Верхне-Чмрчмикского района.

В 1951 году звено Ли Ен Хо получило в среднем с каждого гектара по 95,4 центнера зеленцового кенафа на участке площадью 12,5 гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1953 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1954—1958 годах участвовал во Всесоюзной	выставке ВДНХ.

С 1961 года проживал в Куйбышевском районе Таджикской ССР, позднее — в Каракалпакской АССР. С 1962 года — рабочий нефтебазы, помощник бригадира рисоводческой бригады совхоза «Алтынкуль» Кунградского района Каракалпакской АССР. Затем трудился полевым учётчиком Каракалпакского филиала Узбекского НИИ растениеводства (1971—1972), рабочим в совхозах Кунградского и Тахтакупырского районов (1972—1978), рабочим в колхозе «Ленинское знамя» Ходжейлийского района (1978—1981), рабочим совхоза имени Кирова Кунградского района (1981—1986).

В 1976 году избирался депутатом аульного совета Тахтакупырского района.

В 2005 году возвратился в бывший колхоз имени Свердлова. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в 2011 году. Похоронен на кладбище фермерского хозяйства имени Ахмеда Ясави (до 1992 — колхоз имени Свердлова) Юкарычирчикского района.

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Серебряная медаль ВДНХ
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Ли Ен Хо

Герои Социалистического Труда колхоза им. Свердлова Верхне-Чирчикского района